Rozynski ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann von Rozynski-Manger (1808–1890), preußischer Generalleutnant
 Kurt von Rozynski (* 1864; † 20. Jahrhundert), deutscher Genremaler und Illustrator